Бежевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Бежевка — деревня в Полтавском районе Омской области.

Украина 
 Бежевка — село в Бурынском районе Сумской области.